How to Get Ahead in Advertising est un film britannique réalisé par Bruce Robinson, sorti en 1989.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : How to Get Ahead in Advertising
 Réalisation : Bruce Robinson
 Scénario : Bruce Robinson
 Montage : Alan Strachan
 Pays d'origine : Royaume-Uni
 Genre : Comédie noire et fantastique
 Date de sortie : 1989

Distribution 
 Richard E. Grant : Bagley
 Rachel Ward : Julia
 Richard Wilson : Bristol
  : Penny Wheelstock
 John Shrapnel : Psychiatre
  : Monica
 Pip Torrens : Jonathan
 Pauline Melville :  Wallace
 Roddy Maude-Roxby :  Gatty
 Sean Bean : Larry Frisk
 Eric Idle (voix, non crédité)
 Bruce Robinson(voix, non crédité)

Liens externes 
 

Film britannique sorti en 1989
Film fantastique britannique
Comédie noire britannique